Javier Alberto González Barrera (1979-), un coureur cycliste colombien ;
 José Javier González Alponte (1939-2018), un joueur de football international péruvien ;
 Javier Augusto González Pantón (1983-), un joueur de volley-ball international cubain.